ciò che è pertinente alla Carelia
 appartenente al gruppo etnico dei careliani di Russia
 appartenente ai careliani di Finlandia – proto-gruppo dei Finlandesi
 lingua careliana